Kultura Paracas
 Półwysep Paracas
 Paracas – miasto w Peru
 Rezerwat Narodowy Paracas